Daucus carota sativus var. atrorubens, la zanahoria morada, es una hortaliza que pertenece a la familia de las apiáceas. Las zanahorias cultivadas se originaron en Afganistán y eran blancas, amarillas y moradas, por lo tanto, la variedad morada está considerada una de las especies madre de la que partieron todas las variedades. La zanahoria morada (purple, maroon or black carrot en inglés), se cultiva en Europa y Asia en reducidas explotaciones y algunas de las variedades autóctonas se encuentran en peligro de extinción a pesar de sus demostradas propiedades nutricionales, altamente beneficiosas en la prevención de enfermedades como el cáncer y el envejecimiento celular prematuro.

Etimología 
La palabra zanahoria proviene etimológicamente del castellano antiguo çahanoria, préstamo del árabe hispánico safunnārjah, y éste del magrebí اسفنارية (isfannārỉjja), y a su vez del griego antiguo σταφυλίνη ἀγρία (stafylíne agría). El adjetivo morado (o púrpura) deriva del latín purpŭra, color rojizo con tendencia al violado, que según la historia popular era también usada para el tinte de los ropajes de la nobleza afgana.
El color morado o púrpura está relacionado con la realeza y la sangre e históricamente se reservaba a las figuras reales y nobles. La Teoría de las Signaturas, o Teoría del Signo adopta la ideología que todas las plantas, animales y minerales poseen en su fisionomía o color, una indicación de sus virtudes terapéuticas. Ya Plinio el Viejo en su Historia Natural afirmaba que los órganos de los animales servían para tratar los males de los órganos humanos equivalentes. Más tarde, Paracelso impulsó esta teoría precientífica, según la cual Dios puso en cada ser las señales necesarias para indicar los males que curaba. Así pues, el aspecto, el color y los patrones externos o internos serían un indicador de sus propiedades curativas según la Signatura Rerum. Especies arcaicas de zanahorias no OMG tendrían según esta teoría, propiedades afrodisíacas por su fisionomía, beneficiosas para la circulación y la piel por sus colores.

Orígenes y producción 
Numerosos escritores afirman que la zanahoria fue introducida en Europa desde Afganistán en torno al año 1000 DC. Los mercaderes árabes que recorrían las rutas mediterráneas de comercio habrían traído con ellos las semillas y el tubérculo se habría expandido desde Al-Ándalus al resto de países. A pesar de que las semillas e incluso la umbela de la planta siguen conservando el color purpúreo, a partir del 1500 el color naranja cobró popularidad cuando los agricultores holandeses desarrollaron una especie mutante menos amarga y naranja para honorar a la Casa Real Orange-Nassau.
Las zanahorias moradas se han convertido generalmente en variedades autóctonas no modificadas genéticamente ligadas a las características endémicas del clima y el terreno. En el mayor de los casos, el cultivo se debe a la tradición más que a las exigencias del mercado, por tanto, suelen ser cultivadas recuperando técnicas de agricultura tradicionales y sistemas de recogida y transporte ecológicos, siendo por tanto, ejemplo de cultivos sostenibles y agrobiodiversidad.

La zanahoria 'morá' de Cuevas Bajas 
Cuevas Bajas es un pequeño municipio del suroeste español, perteneciente a la región de Andalucía y la provincia de Málaga. El clima es mediterráneo, caracterizado por largos veranos e inviernos cortos. La temperatura media que ronda los quince grados y las riberas del río Genil, donde se siembra esta hortaliza, crean el perfecto escenario para la cría de tubérculos. La tipología de terreno arenoso y arcilloso favorece el desarrollo de un mayor diámetro, la aparición de un corazón igualmente morado y una mejor asimilación de nutrientes, a la vez que dificulta la podredumbre de las raíces. Se propaga con semillas autóctonas y se recoge una vez al año entre finales de noviembre y principios de diciembre.
Entre sus cualidades organolépticas, esta variedad tiene piel y corazón púrpura. Cuando se corta, las rodajas presentan unos extravagantes patrones morados. Es crujiente y un poco amarga cuando se consume cruda y más dulce cuando se consume cocinada o procesada naturalmente.
También se cultiva y se consume en La Montaña de Alicante, concretamente en las comarcas del norte de la provincia de Alicante y sur de la de Valencia. Es una de las zonas que también ha conseguido conservar este cultivo. 
Esta variedad ha sido investigada por la Universidad de Málaga y la Universidad de Porto debido a sus remarcables propiedades nutricionales seis veces mayores que aquellas presentes en la zanahoria naranja común.
 Esta variedad autóctona está considerada el ‘Vega Sicilia’ de las zanahorias, debido a su calidad y su producción limitada.

Beneficios para la salud 
La medicina contemporánea ha atribuido a la zanahoria morada propiedades anticancerígenas, antiinflamatorias y antioxidantes. Adicionalmente a las cualidades curativas tradicionales como son la ayuda al buen funcionamiento y cicatrización del intestino, propiedades antiparasitarias, estimulación del apetito, de la visión y la mejora de la salud de la piel, un grupo de científicos han descubierto recientemente un contenido seis veces superior de antocianinas en la especie autóctona de zanahoria morada de Cuevas Bajas que las proporciones propias de la zanahoria naranja.
En 2010, estudios hechos en ratas sugieren que el jugo de esta variedad podría ser beneficioso para reducir el colesterol, prevenir enfermedades coronarias y regular la función hepática gracias a una disminución de glucosa en sangre.

Usos culinarios 
La zanahoria morada se consume cruda en ensaladas, en platos vegetarianos y veganos y como ornamentación, debido por una parte, a sus excelentes cualidades nutricionales, y por otra, a su extravagante color púrpura. La zanahoria morada presenta además un interior morado único en su especie. Se puede utilizar igualmente como parte de recetas para entrantes, sopas, arroces y postres, y como guarnición alternativa a las patatas gracias a su alto contenido en carbohidratos. También se consume deshidratada como aperitivo, topping y en ensaladas. En polvo se emplea en pastelería o como azúcar vegetal. De hecho, la zanahoria morada era utilizada en España como endulzante antes de la llegada de la caña de azúcar.

Fiesta de la Zanahoria 'Morá' 
El primer domingo del mes de diciembre se celebra la Fiesta de la Zanahoria Morá en Cuevas Bajas (Málaga), para rendir homenaje a esta exótica raíz. Numerosos stands donde se pueden adquirir los vegetales crudos o procesados, así como degustaciones de platos típicos e innovadores son parte de este evento anual que atrae a turistas tanto nacionales como internacionales. Está declarada como Fiesta de Singularidad Turística por la Junta de Andalucía.

Referencias

Enlaces externos 
Purple Carrots: Nutrition Facts and Health Benefits
 Purple carrots the next superfood - The Sidney Morning Herald 

Especies en peligro de extinción
carota